Данди има више значења:
 Данди
 Данди (Охајо)
 Данди (Ајова)
 Данди (Флорида)
 Данди (Њујорк)
 Данди (Минесота)
 Данди (Мичиген)
 Данди (Орегон)
 Дaнди (кицош)